O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1966, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a oitava edição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sagrou-se campeão, após vencer os dois jogos da final contra o Santos, que era o atual campeão brasileiro, por 6 a 2, no Mineirão, e 2 a 3, de virada, em São Paulo.

A vitória do clube mineiro serviu como estopim para a integração nacional dos clubes e fortalecimento dos clubes de fora do eixo Rio-São Paulo. Esta conquista tornou-se em um marco por ter mudado o eixo do futebol brasileiro que até então era dominado por equipes paulistas e cariocas, a conquista do Cruzeiro foi o "divisor de águas" na história do futebol nacional, uma vez que até à data ainda acreditava-se que só existia futebol de alto nível, apesar das boas exibições do Bahia, no eixo Rio-São Paulo. No entanto, o Cruzeiro apresentou uma equipe jovem de excelente qualidade, chamando a atenção para potenciais atletas de outros estados, minimizando a hegemonia das equipes de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, surgiu a ideia, concretizada em 1967 pelas federações paulista e carioca de futebol, de ampliar o Torneio Rio-São Paulo, com a entrada de grandes clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, ficando conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa ou "Robertão".

Esta edição contou com a participação de vinte e dois clubes. Assim como aconteceu na edição anterior, devido o Santos ter classificado-se para a disputa desta edição por ser o então campeão brasileiro e, como a equipe também conquistou o Campeonato Paulista de 1965, o Palmeiras, vice-campeão paulista, acabou ficando com a vaga destinada ao clube campeão do Estado de São Paulo. Os campeões dos estados de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final. Como as pendências entre a CBD e a CONMEBOL foram resolvidas, a entidade brasileira indicou os dois representantes do país para a disputa da Libertadores de 1967, porém, só o Cruzeiro participou da competição continental, já que o outro representante brasileiro, o Santos, desistiu do torneio para dar prioridade ao Torneio Roberto Gomes Pedrosa e aos amistosos internacionais.

Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado o campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1966.

Participantes

Zona Norte

Grupo Nordeste

Grupo Norte

Decisão Norte-Nordeste

Zona Sul

Grupo Sul

Grupo Centro

Decisão Centro-Sul

Fase final

Premiação

Classificação final 

1: o Brasil tinha duas vagas, mas o Santos desistiu de participar, pois os amistosos e o Robertão de 1967 dariam mais dinheiro que o torneio continental.

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1966 no Brasil